Ольшанка () — село,
Ярчовецкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122689802. Население по переписи 2001 года составляло 218 человек .

Географическое положение 
Село Ольшанка находится у истоков небольшой реки Главная Стрыпа,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Футоры.

История 
 1790 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.

Примечания